Bonaventura Ubach i Medir (Barcelona, 1879 - Montserrat, 1960), monjo de Montserrat, orientalista i estudiós de la Bíblia
 Francesc d'Assís Ubach i Vinyeta (Tiana, 1843 - Barcelona, 1913), escriptor català 
 Xavier Ubach i Linares (Mataró, 1933), locutor de ràdio i televisió, pintor i col·leccionista d'obres d'art 
 Jaume Magre i Ubach (Cervera, 1890 - Lleida, 1966), polític republicà català 
 Nicanor Vázquez Ubach (Barcelona, 1861 -1930) pintor, dibuixant 
 Pere Cucurella i Ubach (Els Hostalets de Pierola, 1829 -1897), hisendat i delegat de la Unió Catalanista a les Assemblees de Manresa (1892), Reus (1893) i Balaguer (1894).
 Simeó Selga i Ubach (Manresa, 1914 - 2010), metge català, especialitzat en pediatria